BVF peut faire référence à :
  ;
 , un terme informatique.

Code IATA des aéroports